Szparnicowce (Schizaeales) – rząd paproci obejmujący 3 rodziny (w tym 2 monotypowe), 4 rodzaje i ponad 155 gatunków (z czego ponad 100 z rodzaju splątka Anemia). W niektórych ujęciach należące tu rodzaje łączone są w jedną rodzinę szparnicowatych Schizaeaceae. Występują w całej strefie międzyzwrotnikowej. U zaliczanych tu paproci charakterystyczne jest brzeżne umieszczenie zarodni, które umieszczone są zwykle na trzoneczkach i pękają podłużną szparą po jednoczesnym dojrzeniu.

Systematyka 
 Pozycja w systemie Smitha i in. (2006) oraz PPG I (2016)
Rząd w obrębie paproci stanowiący grupę siostrzaną dla kladu obejmującego rzędy: olbrzymkowce, salwiniowce i paprotkowce. 

 Podział rzędu według Smitha i in. (2006) oraz PPG I (2016)
W obrębie rzędu wyróżnia się trzy rodziny, spośród których klad bazalny stanowią wężówkowate:

Przypisy 

Szparnicowce